The Midnight Man – film del 1917 diretto da Elmer Clifton
 The Midnight Man – film del 1919 diretto da James W. Horne
 L'uomo di mezzanotte (The Midnight Man) – film del 1974 diretto da Roland Kibbee e Burt Lancaster
 The Midnight Man – film del 2016 diretto da D.C. Hamilton
 The Midnight Man – film del 2016 diretto da Travis Zariwny